Il singolare  del Weil Tennis Academy Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Bobby Reynolds ha battuto in finale, 3-6, 7-5, 7-5 Marinko Matosevic.

Teste di serie

  Ryan Sweeting (secondo turno)
  Brian Dabul (semifinali, ritiro)
  Kevin Kim (primo turno)
  Donald Young (semifinali)

 Michael Yani (ritiro due to elbow injury)
 Robert Kendrick (primo turno)
 Conor Niland (primo turno)
 Alex Kuznetsov (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Weil Tennis Academy Challenger 2010